Пецилія (Poecilia) — рід солонуватоводних риб родини Poeciliidae.

Види 
Згідно з FishBase, рід нараховує 33 види. Також недавно було описано ще два види, таким чином, рід налічує вже 35 види:

 Poecilia amazonica Garman, 1895.
 Poecilia boesemani Poeser, 2003.
 Poecilia butleri Jordan, 1889.
 Poecilia catemaconis Miller, 1975.
 Poecilia caucana (Steindachner, 1880).
 Poecilia caudofasciata (Regan, 1913).
 Poecilia chica Miller, 1975.
 Poecilia dauli Meyer & Radda, 2000.
 Poecilia elegans (Trewavas, 1948).
 Poecilia formosa (Girard, 1859).
 Poecilia gillii (Kner, 1863).
 Poecilia hispaniolana Rivas, 1978.
 Poecilia koperi Poeser, 2003.
 Poecilia kykesis Poeser, 2002.
 Poecilia latipinna (Lesueur, 1821).
 Poecilia latipunctata Meek, 1904.
 Poecilia marcellinoi Poeser, 1995.
 Poecilia maylandi Meyer, 1983.
 Poecilia mechthildae Bork, Etzel & Meyer, 2002.
 Poecilia mexicana Steindachner, 1863.
 Poecilia nicholsi (Myers, 1931).
 Poecilia obscura (Schories, Meyer y Schartl, 2009).
 Poecilia orri Fowler, 1943.
 Poecilia petenensis Günther, 1866.
 Poecilia reticulata Peters, 1859 — Гупі.
 Poecilia rositae Meyer, Radda, Schartl, Schneider & Wilde, 2004.
 Poecilia salvatoris Regan, 1907.
 Poecilia sphenops Valenciennes, 1846 — Молінезія.
 Poecilia sulphuraria (Alvarez, 1948).
 Poecilia teresae Greenfield, 1990.
 Poecilia vandepolli Van Lidth de Jeude, 1887.
 Poecilia velifera (Regan, 1914).
 Poecilia vivipara Bloch & Schneider, 1801.
 Poecilia wandae Poeser, 2003.
 Poecilia wingei Isbrücker, Kempkes & Poeser, 2005.

Література

Посилання 
 Poecilla care information

Пецилієві

Роди риб